Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du 4 au .

Kimiko Date remporte le simple dames. En finale, elle bat Amy Frazier, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mami Donoshiro et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Japon
Sport au Japon en 1994
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en avril 1994